

Personnalité 

 Roger de Cannes, saint de l'Église catholique romaine (vers 1060-1129).

Toponymes 

 Cannes, commune française située dans le département des Alpes-Maritimes. 
 Cannes (Italie) (en italien Canne della Battaglia), localité d'Italie méridionale, dans la région des Pouilles.
 Cannes-Écluse, commune française, située dans le département de Seine-et-Marne. 
 Cannes-et-Clairan, commune française, située dans le département du Gard.
 Dégrad-Des-Cannes, port autonome de Guyane.
 Cannes, village du comté de Richmond en Nouvelle-Écosse (Canada).
 Cannes Brûlées, ancien nom de Kenner (Louisiane)
 Cannes-de-Roches, village de Gaspésie au Canada

Histoire 
 Bataille de Cannes, victoire d'Hannibal sur les légions romaines à Cannes dans la région des Pouilles en Italie.
 Bataille de Cannes (1018), victoire des Byzantins sur des insurgés du Mezzogiorno à Cannes en Italie.

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme français